Ву́лиця Василя́ Ку́чера — вулиця в населених пунктах України.

 Вулиця Василя Кучера — вулиця в Києві.
 Вулиця Василя Кучера — вулиця в Севастополі.

Вулиці, названі на честь людей